Torino Women Associazione Sportiva Dilettantistica – società calcistica femminile, in attività dal 1981.
Polisportiva Real Torino Football Club Femminile – società calcistica femminile, in attività negli anni 1970.